Johann Oestreich ist der Name folgender Personen:

* Johann Oestreich (Unternehmer) (1750–1833), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Johann Adam Oestreich (1776–1865), deutscher Orgelbauer und Musiker 
 Johann Georg Oestreich (1770–1858), deutscher Orgelbauer 
 Johann-Markus Oestreich (1738–1833), deutscher Orgelbauer